Lepida war in der römischen Antike der Beiname (Cognomen) mehrerer Frauen aus dem Lepidus-Zweig der gens Aemilia:

 Aemilia Lepida hieß die Mutter der Cornelia Metella, der letzten Ehefrau des Gnaeus Pompeius Magnus
 Aemilia Lepida, Tochter eines Lepidus, Frau des Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio
 Aemilia Lepida, die Tochter von Paullus Aemilius Lepidus, heiratete Marcus Iunius Silanus, den Suffektkonsul des Jahres 15 n. Chr.
 Aemilia Lepida (3 v. Chr.–53 n. Chr.) war die Tochter der Iulia Minor und des Lucius Aemilius Paullus. Nachdem im Jahre 8 ihre Verlobung mit dem späteren Kaiser Claudius gelöst worden war, heiratete sie Marcus Iunius Silanus Torquatus. Sie wurde von Agrippina der Jüngeren ermordet.
 Aemilia Lepida († 36 n. Chr.), Tochter des Marcus Aemilius Lepidus, Konsul des Jahres 6, war die Ehefrau des Drusus Caesar. Laut Tacitus machte sie sich durch ihre Anklagen mitschuldig am Untergang ihres Mannes. Im Jahre 36, drei Jahre nach Drusus’ Hungertod im Gefängnis, wurde sie des Ehebruchs angeklagt und beging Selbstmord.
 Aemilia Lepida war die Ehefrau des Publius Sulpicius Quirinius, der sich (möglicherweise wegen Ehebruchs) von ihr scheiden ließ, woraufhin sie Mamercus Aemilius Scaurus heiratete. 20 n. Chr. wurde sie von ihrem ersten Mann verschiedener Verbrechen angeklagt und vom Senat verbannt.
 Aemilia Lepida, die Tochter des Manius Aemilius Lepidus, Konsul 11 n. Chr., und die Ehefrau des späteren Kaisers Galba, starb lange vor ihm.

 Domitia Lepida, die Mutter von Valeria Messalina, der Ehefrau des Claudius, erbte das Cognomen ihrer Großmutter Aemilia Lepida, die vermutlich die Tochter oder Nichte des Triumvirn Marcus Aemilius Lepidus war.

 Iunia Lepida, die Tochter der Amalia Lepida und des Marcus Iunius Silanus Torquatus und Ehefrau des Gaius Cassius Longinus, wurde 65 des Inzests mit ihrem Neffen und der Magie angeklagt.

Anmerkungen 

Römischer Personenname